Василий Окунев:
 Окунев, Василий Андреевич (1925—1973) — Герой Социалистического Труда.
 Окунев, Василий Васильевич (1920—1995) — советский военачальник, генерал-полковник.
 Окунев, Василий Тимофеевич (1880 — после 1918) — российский политик, депутат Государственной думы I созыва от Тамбовской губернии.